Femte etape af Tour de France 2012 var en 196,5 km lang flad etape. Den blev kørt torsdag den 5. juli fra Rouen til Saint-Quentin.

 Etape: 5. etape
 Dato: 5. juli
 Længde: 196,5 km
 Gennemsnitshastighed: 41,883 km/t

Pointspurter

Pointspurt (Breteuil) 
Efter 109 km

Resultatliste

Manglende ryttere 
 211  Marcel Kittel (ARG) udgik grundet maveproblemer.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 05

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 5